Sorin steht für:

 Sorin (Vorname), männlicher Vorname
 Sorin Group, italienisches Medizintechnikunternehmen

Sorin ist der Familienname folgender Personen:
 André Sorin (1903–1959), französischer römisch-katholischer Bischof
 Arthur Sorin (* 1985), französischer Fußballspieler
 Daniil Alexejewitsch Sorin (* 2004), russischer Fußballspieler
 Edward Frederick Sorin (1814–1893), US-amerikanischer katholischer Geistlicher und Universitätsgründer
 Jegor Wladimirowitsch Sorin (* 1985), russischer Skilangläufer
 Juri Sorin (* 1947), sowjetischer Hürdenläufer und Sprinter
 Olivier Sorin (* 1981), französischer Fußballspieler
 Pawel Michailowitsch Sorin (* 1995), russischer Ruderer
 Sarah Herring Sorin (1861–1914), US-amerikanische Lehrerin, Schulleiterin und Juristin
 Walerian Alexandrowitsch Sorin (1902–1986), sowjetischer Diplomat
 Wladimir Gordejewitsch Sorin (1893–1944), sowjetischer Historiker und Politiker

Siehe auch:
 Sorín